Пандер () — немецкая фамилия.

 Пандер, Александр — латвийский конструктор.
 Пандер, Кристиан (род. в 1983) — немецкий футболист, левый защитник «Шальке 04».
 Пандер, Христиан Иванович (12 июля 1794 Рига — 10 сентября 1865 Петербург) — выдающийся русский естествоиспытатель, палеонтолог, эмбриолог и анатом.

 Пандер — мотоцикл